Albert Masson peut désigner :
 Albert Masson, écrivain français ;
 Albert Masson (1905-1992), homme politique français.

Voir aussi

Notes et références